Norbert Wolf, né en 1949 à Ratisbonne, est un historien de l'art allemand.

Biographie 
Wolf a étudié l'histoire de l'art, la linguistique et les études médiévales à l'université de Ratisbonne, puis à l'université de Munich. Il obtient en 1983, son doctorat en histoire de l'art. Après plusieurs années où il travaille comme assistant scientifique à l'université de Munich, il obtient son habilitation en 1992, avec une thèse sur les retables du . Norbert Wolf a travaillé au projet de recherche L'Art dans le Saint-Empire romain dirigé par Wolfgang Braunfels, et été professeur invité à Düsseldorf, Francfort, Leipzig, Marbourg, Nuremberg-Erlangen et Innsbruck.

Il a publié de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de l'art, sur des sujets allant de l'enluminure médiévale à Caspar David Friedrich et à l'art érotique du 20. Siècle riche.

Œuvres 
Caspar David Friedrich, 1774–1840. Der Maler der Stille. Taschen, Köln u. a. 2003, .
 mit Ulrich Reißer: Kunst-Epochen. Band 12: 20. Jahrhundert II (Reclams Universal-Bibliothek. 18179). Reclam, Stuttgart 2003, .
 Ernst Ludwig Kirchner. 1880–1938. Am Abgrund der Zeit. Taschen, Köln u. a. 2003, .
 avec Ingo F. Walther: Codices illustres. Die schönsten illuminierten Handschriften der Welt. 400 bis 1600. Taschen, Köln u. a. 2005, .
 Albrecht Dürer. 1471–1528. Das Genie der deutschen Renaissance. Taschen, Köln u. a. 2006. .
 Beute. Kunst. Transfers. Eine andere Kunstgeschichte. Marixverlag, Wiesbaden 2010, .
 Jugendstil. Prestel, München u. a. 2011, .
 Art déco. Prestel, München u. a. 2013, .

Notes et références

Lien externe 
 
 
 

Naissance en 1949
Professeur à l'université Louis-et-Maximilien de Munich
Historien de l'art allemand
Naissance à Ratisbonne